Miriam Aracelis Cruz Ramírez (Santo Domingo, República Dominicana; 17 de agosto de 1968) es una intérprete de merengue dominicana, conocida por haber sido la cantante líder de la exitosa agrupación merenguera femenina Las Chicas del Can. Junto a Milly Quezada y Olga Tañón, es una de las más conocidas vocalistas femeninas del merengue caribeño.

Carrera

Las Chicas del Can 
Miriam inició su carrera profesional en 1982 cuando pasó a formar parte de Las Chicas del Can, siendo apenas una adolescente llegando a convertirse, al paso del tiempo, en la líder vocalista de la agrupación, que formara Belkis Concepción quien luego de un tiempo sale de la agrupación tras enfermarse....

En su voz se popularizaron canciones como la "La Africana", "Juana la Cubana", "El Negro no Puede", "Las Pequeñas Cosas", "Pegando Fuego", "Beberte", "Estúpido", "Besos Callejeros", "Ta.. Pillao", "Sukaina", y "Youlin" llevando el merengue a países como Estados Unidos, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Francia, Italia, Japón y varias naciones de América del Sur.

Después de diez años como miembro principal de Las Chicas del Can, Miriam decide formar su propia agrupación.

Miriam Cruz y las Chicas 

En 1992, Miriam decide dar un paso al frente y forma su propio proyecto musical y la agrupación pasa a llamarse Miriam Cruz y las Chicas, grabando su primer álbum "Nueva Vida" el cual lanzarían en 1993 y del que se desprendieron éxitos como "Te propongo", escrito por Juan Luis Guerra; "La Loba", de Ramón Orlando; y  "Tómalo tú" de Frantoni Santana, entre otros...

Luego de la creación de su propia orquesta, realiza una extensa gira por todo el mundo empezando por Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. De esta manera “Miriam Cruz y las Chicas” se sitúan en las primeras posiciones de las carteleras nacionales e internacionales figurando, según los expertos en música tropical, como una de las orquestas femeninas más importantes a nivel mundial.

Tanto es el éxito del disco “Nueva Vida” que comienza a presentarse en Televisión Española (TVE) y en importantes shows en Holanda.

En 1994, Miriam participa en el Festival OTI de la Canción, celebrado en la ciudad de Valencia, España, con la canción "Agua de Sal" del compositor Manuel Jiménez logrando ubicarse en la cuarta posición.

Luego de una gira promocional, llega a su país natal República Dominicana, presentándose en el anfiteatro Altos de Chavón, Teatro de Bellas Artes y otras locaciones dominicanas.

Teatro 
Después de un retiro temporal, en 2004 Miriam reaparece e incursiona en el teatro interpretando el personaje de Eva Perón en el musical Evita, del productor y director dominicano Amaury Sánchez en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Actualidad 

En octubre del 2006, "Miriam Cruz" reunida con Eunice Betances y la eterna “Juana la Cubana”, "Teresa Domínguez", deciden regresar al ruedo musical con el tour promocional “Aquí estoy”, despertando inmediatamente el interés de países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos.

El año 2011 lanza al mercado "Es Cosa de él", tema que cuenta con los arreglos de Henry Jiménez y que se posicionó inmediatamente como el número 1 de todas las estaciones de radio y televisión del país al punto de ser considerado el merengue de más impacto.

Ese mismo año lanza “Es necesario”, tema de composición de Johnny Ventura y que fuera nominado en la categoría “Merengue del Año” en los Premios Casandra del 2012.

Inicia el 2012 con el lanzamiento de “La carnada”, tema original de Ramón Orlando y que cuenta con los arreglos de Henry Jiménez. Del mismo modo, su más reciente éxito “Mi Realidad”, se proyecta como el nuevo éxito de esta temporada. El Casandra a la “Orquesta del Año” sumado a las exitosas y multitudinarias giras por Europa, Estados Unidos y Sudamérica marcan la pauta de lo que se presenta como el año de la consolidación internacional de la carrera artística de Miriam Cruz.

En el 2013 continuó avasallando con nuevos temas, los cuales se volvieron rápidamente en los preferidos del público. Esta vez, de la mano del maestro Ysrael Casado, lanza “Que ganas de no verte nunca más”, famoso tema del compositor argentino Alejandro Vezzani. De igual modo “Muchacho malo”, tema que en los años 70 hiciera famoso la popular cantante Sophy. En mayo de 2013, lanza el sencillo “Esa loca”, de autoría del maestro Ramón Orlando y arreglos del maestro Ysrael Casado; tema que en pocos días alcanzó altos niveles de popularidad de República Dominicana y los Estados Unidos.

En octubre del 2013, "Miriam Cruz" lanza el álbum “Siempre Diva”, producción que cuenta con 12 temas y entre los que destaca además del merengue, la salsa y la balada – pop.

El 2014 inicia con el lanzamiento del tema "Tú". En marzo, vuelve a ser galardonada por cuarto año consecutivo en Premios Soberano en los renglones: Merengue del Año y Orquesta del Año. En abril, lanza el ft con Fernando Villalona, llamado "Para olvidarme de ti".  El 18 de agosto, lanza el videoclip del tema Pobrede Ella. Y el 3 de noviembre lanza la Chercha Navidena 2: "Vive tu vida contento". Todo ello sumado a las múltiples presentaciones en la República Dominicana, Panamá y las giras a los Estados Unidos.

Iniciando el 2015 Miriam Cruz da a conocer el tema Que me perdone tu señora que pronto la colocan en el Top Latin Songs - Merengue República Dominicana de Monitor Latino en las primeras 10 posiciones. En el mes de marzo, por cuarto año consecutivo, gana el Soberano a la mejor orquesta del año y en octubre lanza su quinto álbum titulado "Me Sacudí".

En el 2016, la Diva del Merengue inicia el año con la lanzamiento de "Yo me cuido sola", merengue producido por el maestro Israel Casado y letras del compositor Jorge Luis Piloto. En el mes de abril, sorprende a sus seguidores con el lanzamiento del primer álbum recopilatorio de sus temas número 1 en las listas de éxitos al que denominó Miriam Collection.

En mayo del mismo año, Miriam Cruz logra hacer historia al conseguir su cuarto galardón consecutivo como mejor intérprete de merengue, uno de los reconocimientos más codiciados de los premios Soberano de República. Dominicana.  Para el mes de junio, lanza un tema de su propia autoría titulado “Salí de ti”, el mismo que cuenta con arreglos magistrales del productor y arreglista Ysrael Casado.

El mes de julio, Miriam Cruz vuelve a sorprender a sus seguidores incursionando en la salsa con un featuring junto a Chiquito Team Band,con quienes lanza el tema “Tu recuerdo”, el cual lográ una rápida aceptación entre el público dominicano. En octubre, realiza una colaboración con el mayimbe, Fernando Villalona con quien graba el tema “Dos cuerpos que se aman”, composición de Mauricio Segura y Cinthya Moreno y arreglos de Manuel Tejada, de esta manera retoma su carrera como productor musical.

En octubre del 2017 lanza al mercado "Salí de Ti", álbum que incluye nueve merengues y una bachata. Se trata del séptimo disco en su carrera como solista y su cuarto en los últimos cinco años. "Siempre Diva" (2013), "Me Sacudí" (2015) y "Miriam Collection" (2016). En el mes de noviembre, Miriam Cruz dejó por sentada su fortaleza escénica al presentar "Mis Canciones Favoritas", en el Palacio de Bellas Artes, un espectáculo de feeling bohemio, y festivo a la vez, en el que escogió lo mejor de su repertorio y acogió esas canciones que marcaron su propia vida. El espectáculo estuvo bajo la producción impecable de René Brea y fue considerado por la crítica especializada como uno de los espectáculos más concurridos y destacados del 2017.

En el 2018, Miriam lanza un nuevo sencillo titulado Sola mismo tema que obtuvo una buena recepción comercial. Poco tiempo después lanza el remix del tema con la artista urbana 'LA INSUPERABLE, siendo así la primera vez de Miriam en el género urbano.

En enero de 2019, La popularmente conocida como “La Diva del Merengue”, inicia el año lanzando al mercado “Otro amor. En el mismo mes, Miriam sorprende a sus seguidores con un featuring con una salsa de Franco de Vita que cuenta con los arreglos del maestro Víctor Waill titulada “Cuando tus ojos me miran”.

Para el mes de abril, un nuevo featuring con “Amara la Negra”, fue estrenado, al igual que el videoclip, este lunes 29 de abril en todas las estaciones de radio y televisión, a nivel nacional e internacional. Con letras de Ambiorix Padilla y arreglos del maestro Víctor Waill, “Otro amor” cuenta con todos los elementos para convertirse en uno de los éxitos musicales del segundo trimestre del año por la combinación explosiva de ambas estrellas del merengue y la música urbana.  El 2019 lo finaliza estrenando “La mala soy yo”, tema de autoría de Ambiorix Padilla y los arreglos del maestro Víctor Waill. 

En febrero del 2020 estrena el tema y videoclip de “No creo en él” de autoría de Krisspy, uno de los principales exponentes del merengue típico en la República Dominicana.  Este año de pandemia no ha detenido el trabajo de “La Diva del Merengue”, pues este tiempo ha servido para grabar colaboraciones con Rubby Pérez, Bonny Cepeda y Luis Segura, uno de los principales exponentes de la bachata dominicana.

Próximamente, Miriam Cruz continuará su trabajo en los estudios de grabación para terminar el álbum “Miriam Inédita”, quinto producido por Lanhut Records y que, además de incluir temas en solitario, tendrá colaboraciones con otros artistas.

En marzo del 2021 lanza al mercado “Cómo me hago yo”, tema de autoría de Miriam Cruz, Kelvin Mejía y Gustavo Matheus y los arreglos del maestro Henry Jiménez. En octubre del mismo año, Miriam Cruz y Papi Sánchez unen sus voces para lanzar "Enamoraito Remix", tema que se convirtió en uno de los más sonados en la radio nacional alcanzando rápidamente la posición 21 del Billboard Tropical.

El 2022 lo inicia estrenando “Tú ganas”, un merengue romántico que popularizara en balada “El príncipe de la canción”, José José. En el mes de marzo inicia una exitosa gira por tierras colombianas participando de manera apoteósica en el Festival de Orquestas del mundialmente famoso “Carnaval de Barranquilla”. Su participación obtuvo de parte de la crítica especializada la mejor de las opiniones, destacando su afinación, calidad interpretativa y fuerza escénica. En el mes de abril, reafirma la fortaleza del género en tierras extranjeras ante más de 20 mil personas en el coloso de Corferias de Bogotá.

En el mes de mayo lanza el álbum “Yo soy la Buena”, material que cuenta con seis composiciones inéditas en su totalidad y donde se escuchan merengues fusionado con otros géneros musicales, que rinden honor a la sensualidad y fuerza interpretativa de la Diva, que acostumbra a realizar obras musicales estilizadas y de finos resultados.

La Diva del merengue, Miriam Cruz continua el 2022 imparable en la cúspide del éxito retumbando a puro merengue el principal centro cultural mundial, Lincoln Center de la ciudad de New York en el mes de junio. 

El retorno de Miriam Cruz al mercado musical venezolano se realizó de manera exitosa con “Tú ganas” que en el mes de julio logra consolidarse en el primer lugar del Top Latin 40 y en el puesto número 10 del Top 100 tras 15 semanas en la cartelera del Récord Report, lo cual que la ratifica como una de las cantantes dominicanas de más arraigo dentro y fuera de la República Dominicana. 

Próximamente, Miriam Cruz continuará su trabajo en los estudios de grabación para terminar el álbum “Miriam Inédita”, producido por Lanhut Records y que, además de incluir temas en solitario, tendrá colaboraciones con otros artistas.

Discografía

Álbumes de estudio

Sencillos

Colaboraciones 
 Dos rosas (Ft. Wilfrido Vargas)
 Buenos amigos (Ft. Sergio Vargas)
 Queda algo (Ft. Alex Bueno)
 Mi gran amor (Ft. Ramón Orlando)
 Dos cuerpos que se aman (Ft. Fernando Villalona)
 Guerra de amor (Ft. Anthony Santos)
 El higuerón (ft. Krisppy)
 Para olvidarme de ti (Ft. Fernando Villalona)
 Más allá de los años (Ft. Frank Ceara)
 Tu recuerdo (Ft. Chiquito Team Band)
 Dos cuerpos que se aman (Ft. Fernando Villalona)
 Sola (Ft. La Insuperable) 
 Otro amor (Ft. Amara La Negra) 
 Yo quisiera ser (ft. Manny Cruz)

Premios 
 Premios Casandra 2012 Orquesta de merengue del año.
 Premios Soberano 2013 Orquesta y Merengue del año "La Carnada".
 Premios Soberano 2014 Orquesta y Merengue del año "Esa Loca".
 Premios Soberano 2015 Orquesta de merengue del año.
 Premios Soberano 2016 Orquesta de merengue del año.
 Premios Soberano 2019 Orquesta del año.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial
 Facebook Oficial
 Twitter Oficial
 Instagram Oficial
 Spotify
 Blogger
 Canal de Youtube
 Canal de Vevo

Cantantes de la República Dominicana
Cantantes de merengue de República Dominicana
Cantantes femeninas de la República Dominicana
Participantes del Festival OTI de la Canción
Nacidos en Santo Domingo